I det fördolda kan avse:

 I det fördolda (roman av Jan-Sverre Syvertsen) – en norsk deckarromanen av Jan-Sverre Syvertsen
 I det fördolda (roman av Terry Goodkind) – den amerikanska fantasyromanen av Terry Goodkind